Гаел Себастиен Монфис (, произношение: ) е френски професионален тенисист, роден на 1 септември 1986 г. Към януари 2010 г. е вторият най-високо класиран френски тенисист и номер 12 в световната ранглиста. Спечелил е два турнира от веригата ATP, първия — през 2005 г. в Сопот (Полша), а втория — в Мец, в края на 2009 г. Финалист на „Париж Мастърс“ през 2009 г.

Външни препратки 

  Официален сайт
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Френски тенисисти
Парижани